Алоя́н — армянская фамилия. Известные носители:
 Алоян, Арамаис Никогосович (род. 1962) — депутат парламента Армении.
 Алоян, Виктория Гарегиновна — звеньевая колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Алоян, Кирилл Олегович (род. 1999) — российский футболист.
 Алоян, Михаил Суренович (род. 1988) — российский боксёр.
 Алоян, Роберт Мишаевич (род. 1960) — российский ученый, ректор Ивановского государственного политехнического университета (2013—2018).

Примечания